Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1962 je bila štirinajsta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaški naslov

Razred 500 cm3

Razred 350 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Razred 50 cm3

1962 v športu
1962